Tribal-klasse (1905) - een klasse van torpedobootjagers gebouwd voor de Royal Navy
 Tribalklasse (1936) - een klasse van torpedobootjagers gebouwd voor de Royal Navy, Royal Canadian Navy en Royal Australian Navy